Pyrrhura eisenmanni ("azueroparakit") är en starkt hotad centralamerikansk papegoja. Den betraktas i allmänhet som underart till Pyrrhura picta, men har getts artstatus av Birdlife International och IUCN. Fågeln återfinns enbart på Azuerohalvön i centrala Panama. IUCN kategoriserar den som sårbar.

Noter

Kommentarer

Källor 

Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Panama